Yasuda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A. Yasuda
 Hironori Yasuda
 Tosiro Yasuda